Tuolpajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuolpajärvi (sjö, lat 68,57, long 23,13), Lappland, 
 Tuolpajärvi (sjö, lat 68,45, long 23,92), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar